Mas Grau (Bescanó), masia del municipi de Bescanó (el Gironès) 
 Mas Grau (Cabanes), mas al municipi de Cabanes (l'Alt Empordà)
 Mas Grau (Girona), edifici a Girona  
 Mas Grau (Sobremunt), edifici a Sobremunt (Osona)  
 Can Peix i Mas Grau, finca d'estiueig format per casa i ermita a Argentona (el Maresme)